Enterobacter sakazakii är en bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation och därmed orsaka fara för livet.

Proteobacteria
Proteobakterier

ja:エンテロバクター・サカザキ